|-
| 165701 - ||  || 12 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165702 - ||  || 14 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165703 - ||  || 13 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165704 - ||  || 13 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165705 - ||  || 13 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165706 - ||  || 1 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165707 - ||  || 13 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165708 - ||  || 15 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165709 - ||  || 9 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165710 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165711 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165712 - ||  || 17 august 2001 ||  || , 
|-
| 165713 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165714 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165715 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165716 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165717 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165718 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165719 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165720 - ||  || 18 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165721 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165722 - ||  || 20 august 2001 ||  || 
|-
| 165723 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165724 - ||  || 20 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165725 - ||  || 18 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165726 - ||  || 18 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165727 - ||  || 18 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165728 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165729 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165730 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165731 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165732 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165733 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165734 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165735 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165736 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165737 - ||  || 21 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165738 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165739 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165740 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165741 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165742 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165743 - ||  || 22 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165744 - ||  || 24 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165745 - ||  || 26 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165746 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165747 - ||  || 21 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165748 - ||  || 21 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165749 - ||  || 21 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165750 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165751 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165752 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165753 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165754 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165755 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165756 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165757 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165758 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165759 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165760 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165761 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165762 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165763 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165764 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165765 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165766 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165767 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165768 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165769 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165770 - ||  || 24 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165771 - ||  || 24 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165772 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165773 - ||  || 25 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165774 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165775 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165776 - ||  || 26 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165777 - ||  || 26 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165778 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165779 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165780 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165781 - ||  || 18 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165782 - ||  || 27 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165783 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165784 - ||  || 9 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 165785 - ||  || 9 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 165786 - ||  || 9 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 165787 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165788 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165789 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165790 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165791 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165792 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165793 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165794 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165795 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165796 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165797 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165798 - ||  || 11 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165799 - ||  || 11 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 165800 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-